Виктор Александрович Пестриков () — советский футболист, полузащитник, тренер.

Биография 
Впервые в основном составе «Динамо» Киев Пестриков появился в 1959 году, дебютировал в проигранном матче 1/16 финала Кубка СССР против томского «Сибелектромотора», который был середняком класса «Б». После этого в течение двух сезонов выступал только за дубль. 8 июля 1961 вернулся в основную команду, заменив по ходу матча с московским «Спартаком» Анатолия Сучкова; «Динамо» удержало победный счет. В итоге клуб прервал многолетнюю гегемонию московских клубов, продолжавшуюся с 1936 года, и стал чемпионом.

В течение следующих двух сезонов Пестриков начал появляться на поле всё чаще, но получить место в стартовом составе ему никак не удавалось. Сезон 1964 начал в составе харьковского «Авангарда». В следующем году закрепился в основном составе и помог команде взять бронзовые медали 2-й группы класса «А». В сезоне 1966 вернулся в Киев, но уже в СКА, который повысился в классе по итогам прошлого сезона. В течение всех четырех сезонов, что провел в команде Пестриков, «армейцы» стабильно занимали в своей подгруппе место не ниже второго, а в 1967 году завоевали бронзовые награды финального этапа соревнований. В 1968—1969 годах партнёром Пестрикова по линии защиты был будущий обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы, Владимир Трошкин, который начинал тогда свою карьеру.

В 1970 году Пестриков вернулся в Харьков, но уже в роле игрока основного состава. Тренером «Металлиста» был Виктор Каневский, бывший партнер Пестрикова по киевскому «Динамо». В 1971 году 30-летний защитник стал все реже появляться на поле, уступая место в составе младшим партнерам. В итоге он принял решение покинуть клуб и принять предложение житомирского «Автомобилиста», выступавшего во второй лиге.

Завершив в 1974 году карьеру игрока, Пестриков некоторое время работал помощником главного тренера «Автомобилиста», после чего перешел в ряды днепропетровского «Днепра», где вместе с Андреем Бибой занимался подготовкой игроков дублирующего состава. Именно он тренировал Анатолия Демьяненко в ДЮСШ «Днепр-75».

В 1977 году Пестриков оставил днепропетровский коллектив, а следующий сезон начал уже в статусе начальника команды «Десна» (Чернигов). С 1979 по 1980 руководил житомирским «Спартаком» и днепродержинским «Металлургом». В 1984 году непродолжительное время занимал должность начальника команды в черкасском «Днепре».

Скончался в феврале 1993 года на 52-м году жизни. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Полесье» Житомир
Тренеры ФК «Сталь» Каменское
Похороненные на Байковом кладбище